Zagreb Grand Prix je natjecanje u preponskom jahanju koje je povremeno bodovano za svjetski kup u preponskom jahanju (FEI Show Jumping World Cup). Održava se na Hipodromu Zagreb. Ponekad se zajedno s natjecanjem održava i FEI Kup nacija.

Izdanja
Na izdanju 2006. talijanka Jonela Ligresti natjecala se na kobili Nanti vrijednoj 3,5 milijuna eura - to je bio najskuplji konj koji je ikada sudjelovao na ovom natjecanju. Ušla je u finale, ali je nakon nekoliko uzastopnih rušenja prepona Ligresti odustala od finala.

Visina prepona
?-? do 150cm
?-? do 160cm

Vidi
Zagreb Open
CSIO Kup nacija u Hrvatskoj
CSI renking natjecanja

Izvori

https://data.fei.org/Calendar/Search.aspx

Međunarodna natjecanja u konjičkim športovima
Međunarodna športska natjecanja u Hrvatskoj
Športska natjecanja u Zagrebu
Konjički športovi u Hrvatskoj